Алекса́ндр Юрий:
 Оноприенко, Юрий Иванович (1941—2017) — советский и российский учёный-палеонтолог и стратиграф.
 Оноприенко, Юрий Иванович (род. 1956) — советский строитель и российский политик.